

Cinema 
Dietro l'angolo (Just Around the Corner) – film del 1938 diretto da Irving Cummings
Dietro l'angolo (Around the Bend) – film del 2004 diretto da Jordan Roberts

Musica 
Dietro l'angolo – singolo di Mas-T del 2005